Oskar Romero, wł. Óscar Arnulfo Romero (1917–1980) – salwadorski biskup rzymskokatolicki, święty i męczennik Kościoła katolickiego
 Óscar Romero (ur. 1992) – paragwajski piłkarz